św. Zenon z Werony (300-371/375) – biskup Werony
 św. Zenon z Ikalto (zm. VI w.) – mnich, święty gruzińskiego kościoła prawosławnego